Die 2. Handball-Bundesliga 1984/85 startete mit einer Nord- und einer Südstaffel.

Saisonverlauf 
Am Ende der Saison stiegen aus der Staffel Süd der VfL Günzburg und Frisch Auf Göppingen und aus der Staffel Nord der OSC Dortmund in die 1. Bundesliga auf.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: OSC Dortmund.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: HC TuRa Bergkamen.

Absteiger in die Regionalligen: TuS Derschlag, TSV Altenholz und Berliner SV 92
Aufsteiger aus den Regionalligen: MTV Herzhorn, TV Emsdetten und VfL Lichtenrade.

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: VfL Günzburg und Frisch Auf Göppingen.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: SG Wallau/Massenheim und TV 05/07 Hüttenberg.

Absteiger in die Regionalligen: SC Saarlouis-Lisdorf, TV Breckenheim und TSV Heiningen.
Aufsteiger aus den Regionalligen: VfL Heppenheim und VfL Pfullingen.

Änderungen 
 Die Staffel Süd der 2. Handball-Bundesliga startet in der Folgesaison mit 14 Mannschaften.

Quellen 
 www.bundesligainfo.de

Handballsaison 1984/85
1984